Полікаон () — персонажі давньогрецької міфології:
 Полікаон — син аргонавта Бута і Афродіти, чоловік Евехми, онуки Геракла.
 Полікаон — син Лелега, царя Лаконії і німфи Клеохарії. Полікаон одружився з амбітною жінкою на ім'я Мессенія, дочкою царя Тріопа з Аргоса. Після смерті батька його брат Мілес успадкував трон Лаконії. Мессенія, не бажаючи бути дружиною простої людини, зібрала найманців від Аргоса та Лаконії. Вони вторглися на територію, яку надалі назвали на честь дружини Полікаона Мессенії. Після завоювання цієї території Полікаон і Мессінія заснували місто Анданія, де побудували свій палац.

Джерела 
 Павсаній, Ἑλλάδος περιήγησις (Опис Еллади), 3, 1, 1; 4, 1, 1 — 2, 2. 

Персонажі давньогрецьких міфів